

Geografia 
 Plöne – nome tedesco del Płonia, fiume della Polonia
 Plonė – fiume della Lituania

Altro 
 Plone – software
 Plone – gruppo musicale inglese